Паралия (), в превод бряг, може да се отнася за:

 Паралия, село в дем Катерини, Гърция;
 Паралия, село в дем Патра, Гърция.